The Black Cauldron bezeichnet

 den Originaltitel des Zeichentrickfilms Taran und der Zauberkessel der Walt Disney Studios aus dem Jahr 1985.
 The Black Cauldron, ein Computerspiel, das 1986 zu diesem Film von Sierra On-Line herausgebracht wurde.
 den Buchtitel The Black Cauldron (1965) aus den Chroniken von Prydain von Lloyd Alexander.